Рибейран-Бранку ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Итапетининга. Входит в экономико-статистический  микрорегион Капан-Бониту. Население составляет 22 674 человека на 2006 год. Занимает площадь 697,813 км². Плотность населения — 32,5 чел./км².

История 
Город основан 6 сентября 1892 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 112.255.083,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.099,49 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,649 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу